Die Kunal Patel San Francisco Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 5. bis 11. Februar 2018 in San Francisco stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 85 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 77 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 82 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 62 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in San Francisco